Ян Флиник (, 9 октября 1932, Гнезно, Польша — 27 апреля 2017, там же) — польский хоккеист (хоккей на траве), нападающий.

Биография 
Ян Флиник родился 9 октября 1932 года в польском городе Гнезно.

В 1951 году окончил местное профессиональное училище, получив специальность слесаря.

Играл в хоккей на траве за «Стеллу» / «Спойнию» / «Спарту» из Гнезно, с которой 11 раз становился чемпионом Польши. Ещё один титул выиграл в 1954 году с ОВКС из Вроцлава во время службы в армии.

В 1952 году вошёл в состав сборной Польши по хоккею на траве на Олимпийских играх в Хельсинки, занявшей 6-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 5 матчей, забил (по имеющимся данным) 3 мяча (по одному в ворота сборных ФРГ, Бельгии и Швейцарии). Голы бельгийцам и швейцарцам стали единственными в матчах и победными.

В 1960 году вошёл в состав сборной Польши по хоккею на траве на Олимпийских играх в Риме, занявшей 12-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 4 матча, забил 1 мяч в ворота сборной Японии.

В 1949—1960 годах провёл 40 матчей за сборную Польши, забил 24 мяча.

Заслуженный мастер спорта Польши. Награждён серебряной и бронзовой медалью «За выдающиеся спортивные достижения», золотой медалью Польской ассоциации хоккея.

Умер 27 апреля 2017 года в Гнезно.

Семья 
Отец — Владислав Флиник, мать — Агнешка Флиник (ур. Боровска).

Вместе со старшими братьями Альфонсом (1926—2003) и Хенриком (1928—2008) Флиниками играл на клубном уровне и за сборную Польши на летних Олимпийских играх в Хельсинки и Риме.

Был женат на Барбаре Кшижаняк, имел двух дочерей — Веславу и Беату.

Память 
Имя Яна Флиника выбито на мемориальной доске, посвящённой олимпийцам Гнезно.

Примечания 

Хоккеисты на траве Польши
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1952 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1960 года
Заслуженные мастера спорта Польши